Julio Armando Gallardo Quijano (1958-2011) – cestista messicano
Julio Gallardo Saavedra (n. 1942) – calciatore cileno